Loughor – miasto w Walii
 Loughor – rzeka w Walii